C10H12 – formula molecolare del basketano
C10H12 – formula molecolare del diciclopentadiene

Formule molecolari